Polybenzimidazolová (PBI) vlákna jsou vlákna s výjimečnou tepelnou a chemickou stabilitou. Mají velmi vysokou teplotou tání, což způsobuje nesnadné vzplanutí. Federální obchodní komise (Federal Trade Commission) Spojených států amerických definuje PBI vlákna jako, volně přeloženo:  „Uměle vyráběná vlákna, jež tvořící látka je dlouhým řetězcem aromatického polymeru mající imidazolové skupiny jako nedílnou součást polymerního řetězce.“ Příbuzný těchto látek je polyamid-imid zvaný Kermel.

PBI se používá pro výrobu vysoce odolných ochranných oděvů, jako jsou zásahové oděvy pro hasiče, skafandry pro astronauty, vysoce tepelně odolné rukavice, svářečské oděvy, kombinézy automobilových závodníků, pletených ucpávek a nástěnných textilií v letadlech.

Textilní vlákna